Polar – miasto w USA, w stanie Wisconsin
 polar – dzianina z przędzy poliestrowej z mikrowłókien
 polar – kataklizmiczny układ podwójny gwiazd o bardzo wysokim polu magnetycznym
 Polar S.A. – polski producent sprzętu AGD
 Polar Electro – fiński producent pulsometrów
 Polar Music – szwedzka wytwórnia płytowa
 Polar Music Prize – nagroda muzyczna
 Polar Wrocław – polski klub sportowy
 POLAR – detektor do badań polaryzacji promieniowania gamma rozbłysków gamma 

Zobacz też: